Saucken-Tarputschen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Friedrich Fabian von Saucken-Tarputschen (1791–1854), ostpreußischer Politiker
 Kurt von Saucken-Tarputschen (1825–1890), Jurist, Rittergutsbesitzer, Landesdirektor und Reichstagsabgeordneter